Турецкий марш — название музыкальных произведений в турецком стиле.
 Турецкий марш — произведение Бетховена.
 Турецкий марш — произведение Моцарта.